M95 steht für:
 Barrett M95, ein Scharfschützengewehr
 M-95 Degman, ein mittelschwerer kroatischer Kampfpanzer
 M-95 (Michigan), eine Straße im US-Bundesstaat Michigan
 Messier 95, eine Balkenspiralgalaxie
 Steyr Mannlicher Modell 1895, ein Repetiergewehr mit Geradezugverschluss
 Diemaco C7, in den dänischen Streitkräften als M/95 eingeführtes Gewehr

M95